Готье́ () — французская фамилия.

Персоналии из России и СССР 
 Готье, Сергей Владимирович (род. 1947) — российский хирург-трансплантолог, академик РАМН и РАН.
 Готье, Юрий Владимирович (1873—1943) — советский историк и археолог, академик АН СССР.
 Готье-Дюфайе, Эмилий Владимирович (1863 — после 1922) — российский москвовед и фотограф.

Персоналии из Франции 
 Готье-нищий (ум. 1096) — французский рыцарь.
 Готье (граф Лаона) (ум. 892) — граф Лаона (Лана).
 Готье I де Бриенн (ум. ок. 1090) — граф де Бриенн.
 Готье II де Бриенн (ум. до 1161) — граф де Бриенн с ок. 1114/1125, сеньор де Рамерю, крестоносец.
 Готье (Гоше) III (ум. 1205) — граф де Бриенн с 1190/1191, князь Таренто, герцог Апулии и граф ди Лечче (Готье I) с 1200, титулярный король Сицилии с 1201, крестоносец.
 Готье IV де Бриенн (ум. 1244/1247) — граф де Бриенн с 1205, граф Яффы и Аскалона (Готье I) с 1221.
 Готье V де Бриенн (ок. 1278—1311) — граф де Бриенн, ди Лечче (Готье II) и граф ди Конверсано (Готье I) с 1296, герцог Афинский (Готье I) с 1308.
 Готье VI де Бриенн (1302—1356) — граф де Бриенн, ди Лечче (Готье III), граф ди Конверсано (Готье II) и титулярный герцог Афинский (Готье II) с 1311, коннетабль Франции с 1356.
 Готье I де Вексен (до 920/925 — после 992) — граф Вексена, Амьена и Валуа.
 Готье II де Вексен — граф Амьена, Вексена и Валуа после 992, возможно, граф Гатине с 992/997.
 Готье III де Вексен (ум. 1063) — граф Амьена и Вексена с 1035, граф Мэна с 1062.
 Готье, Дени (или Дениз Готье), (ок.1603 — 1672) — композитор и лютнист.
 Готье I д'Энгиен (1240—1271) — сеньор д’Энгиен с 1256.
 Готье II д'Энгиен (ок. 1267—1307/1310) — сеньор д’Энгиен с 1271.
 Готье III д'Энгиен (1302—1345) — сеньор д’Энгиен с 1307/1310.
 Готье IV д'Энгиен (1360—1381) — сеньор д’Энгиен (Готье IV), граф де Бриенн (|Готье VII), титулярный граф ди Конверсано и титулярный герцог Афинский с 1364.
 Готье I Жиффар (или Вальтер Жиффар I) — нормандский аристократ, сеньор де Лонгевиль-сюр-Си.
 Готье из Арраса (ум. ок. 1185) — французский трувер.

Фамилия 
 Готье, Анн (род. 1961) — французская актриса.
 Готье, Анри (1660—1737) — французский инженер и учёный.
 Готье, Арман (1837—1920) — французский химик и педагог.
 Готье, Гастон (1841—1911) — французский ботаник.
 Готье, Дени (род. 1976) — канадский хоккеист, дядя Жюльена Готье.
 Готье, Жан Ги (1875—1938) — французский регбист, чемпион Олимпийских игр.
 Готье, Жан-Поль (род. 1952) — французский модельер.
 Готье, Жан-Франсуа (1708—1756) — французский ботаник, врач, метеоролог, зоолог и минералог.
 Готье, Жюдит (1845—1917) — французская поэтесса и романист.
 Готье, Жюльен (род. 1997) — канадский хоккеист, племянник Дени Готье.
 Готье, Капюсон (род. 1981) — французский виолончелист.
 Готье, Клеа (род. 1990) — французская порноактриса.
 Готье, Леон (1832—1897) — французский литературовед.
 Готье, Мартен-Пьер (1790—1855) — французский архитектор.
 Готье, Милен (род. 1961) — французская певица, актриса и поэтесса.
 Готье, Николя (1774—1809) — французский бригадный генерал.
 Готье, Роже (1922—2011) — французский спортсмен-байдарочник.
 Готье, Теофиль (; 1811—1872) — французский прозаик и поэт, журналист, критик, путешественник.
 Готье, Франсуа (, род. 1950) — французский журналист и писатель.
 Готье, Фредерик (род. 1995) — канадский хоккеист.
 Готье, Эрик (род. 1961) — французский кинооператор.
 Готье де Биоза, Жан-Франсуа (Jean-François Gaultier de Biauzat; 1739—1815) — французский юрист, депутат Национального собрания.

Персоналии из Англии

Персоналии из Канады 
Фамилия Готье в Квебеке входит в первую пятёрку наиболее распространённых.
 Готье, Дени (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Готье, Кэти (род. 1961) — канадская кёрлингистка и спортивный комментатор.

Персоналии из США 
 Готье, Гейл (род. 1953) — американская детская писательница.
 Готье, Жак (род. 1948) — американский зоолог и палеонтолог позвоночных.

Персонажи литературных произведений 
 Маргарита Готье — куртизанка в романе Александра Дюма (сына) «Дама с камелиями».

См. также 
 Готье (род. 1980) — австралийский музыкант.
 Готье I де Гранье (ум. 1154) — один из влиятельных баронов Иерусалимского королевства.
 Гонтье

Примечания